Grandcourt (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Grandcourt (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia